In 1997 werd het 57ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 30 maart tot 27 augustus. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Picos beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld en daarna straschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui